Saint-Eusèbe steht für folgende Gemeinden:
 Saint-Eusèbe (Québec), Kanada

Frankreich:
 Saint-Eusèbe (Saône-et-Loire)
 Saint-Eusèbe (Haute-Savoie)
 Saint-Eusèbe-en-Champsaur, ehemalige Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Mours-Saint-Eusèbe
 Puy-Saint-Eusèbe